Três Reis Magos personagens que teriam visitado Jesus logo após o seu nascimento
Reis Magos (Goa) — localidade de Goa, Índia
Rio Reis Magos — no Espírito Santo, Brasil
Fortaleza dos Reis Magos — na cidade de Natal, Brasil
Fortaleza dos Reis Magos de Goa — na localidade indiana homónima
Pórtico dos Reis Magos — monumento construído na cidade de Natal, Brasil